Радклиф има више значења:
 Радклиф (Ајова)
 Радклиф (Кентаки)